Pollin bezeichnet:

 Burton R. Pollin (1916–2009), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Edgar Allan Poe-Forscher

 deutscher Name der tschechischen Gemeinde Poleň
 einen Versandhändler für Elektronik siehe Pollin-Electronic